
Termin -{R43}- ima više značenja.

 R-oznake, R43: Može izazvati senzitaciju u kontaktu sa kožom
 R43 put (Južna Afrika), autoput